VirKet es una agencia de servicios y marketing digital mexicana, creada en el año 2009. Posee oficinas en México, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

Historia
La empresa fue creada en el 2009, y trabaja principalmente con compañías de México y América Latina, tanto empresas grandes como más de 50.000 pymes que tienen contratado algún servicio o producto. Entre los principales clientes se encuentran corporaciones del sector privado como Grupo Bal, Grupo Carso, Skype y Telmex, entre otras, y el sector público, por ejemplo, la Secretaría de Economía de México. Asimismo, impulsan compañías startups mexicanas con financiamiento e inversión tecnológica.

El principal desarrollo de esta empresa es una tecnología basada en algoritmos que es capaz de medir el retorno sobre inversión segmentado por cada medio de comunicación utilizado en publicidad. Esto permite ver el incremento en las ventas, y manejar con eficiencia el gasto publicitario.

Mediante la recolección de big data realizan perfiles demográficos de público, identifican gustos y tendencias y segmentan geográficamente. Estas herramientas en conjunto permiten trabajar bajo contrato asegurando un monto de ventas en relación con el dinero invertido (retorno sobre inversión).

La empresa posee varios acuerdos y alianzas con agencias y compañías de marketing para el desarrollo de tecnologías y herramientas de análisis, en septiembre del 2012 firmaron un acuerdo con la compañía estadounidense especializada en software de marketing digital Kenshoo y en el 2013 con la agencia ClickFuel. Asimismo, en septiembre del 2013 se unió junto a la agencia de publicidad Mescalina, a la agencia de desarrollo web G4A y conformaron el Grupo Virket. En ese mismo año le fue otorgado el premio Google como mejor agencia de search.

Para el año 2014 proyectan expandir sus oficinas y operaciones a Chile, Argentina y Perú, así como invertir 1.5 millones de dólares en contratación de equipo de trabajo.

Premios y reconocimientos
2013 - Mejor Agencia de Search (Google Awards Mexico)
2013 y 2011 - Premio CNN Expansión “Lo mejor del e-Business” (en alianza con Sección Amarilla y Google México).
Caso de estudio en el MBA del IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas).

Referencias

Enlaces externos
Sitio web
Artículo Juan Ricardo Rubí en Revista NEO.
El éxito del cliente - Customer Success de Juan Ricardo Rubí en Youtube.
Presentación de Pedro Quinzaños en Kenshoo Awards.
La importancia del video en Internet en G4A.
Customer Success en Revista VirKet.
MLdigital

Empresas de Internet
Publicidad en Internet
Empresas fundadas en 2009